Gaozu bezeichnet die folgenden chinesischen Kaiser:

Han Gaozu (Liu Bang)
Tang Gaozu (Li Yuan)